Henrik Gerner henviser til flere artikler:

 Henrik Gerner (biskop) (1629-1700) – dansk biskop
 Henrik Gerner (1701-1786) (1701-1786) – dansk præst
 Henrik Gerner (skibskonstruktør) (1741-1787) – dansk skibskonstruktør og søofficer
 Henrik Gerner Medaljen – opkaldt efter sidstnævnte